Gabi může znamenat:
 Gabriel Fernández Arenas – španělský fotbalista
 Gabriela – křestní jméno
 GABI – české nakladatelství